Kalac oder Kalač ist der Familienname folgender Personen:

 Ernes Erko Kalač (* 1964), montenegrinischer Kampfsportler
 Sejo Kalač (* 1964), montenegrinischer Sänger
 Zeljko Kalac (* 1972), australischer Fußballtorhüter